Chizhik, russisch Чижик, ist ein slawischer und jüdischer Familienname.
 Namensträger:
 Leonid Chizhik, aus der ehemaligen Sowjetunion stammender Jazzpianist und Hochschullehrer, der in Deutschland lebt

Chizhik (Чижик) ist die umgangssprachliche Bezeichnung der privaten Straßenbahn Transport Concession Company in St. Petersburg